Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2008 vond plaats van 11 tot en met 17 augustus 2008 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 80e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Russin Nadja Petrova zegevierde in het enkelspel en, met haar landgenote Maria Kirilenko, ook in het dubbelspel.

Enkelspel

Samenvatting 
Titelhoudster Anna Tsjakvetadze was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, de Française Marion Bartoli, verloor reeds in de eerste ronde, van de via een wildcard toegelaten Amerikaanse Jamea Jackson.

Het tweede reekshoofd Nadja Petrova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Française Nathalie Dechy in twee sets. Petrova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van 2008.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Samenvatting 
Titelhoudsters Bethanie Mattek en Sania Mirza hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste Russische duo Maria Kirilenko en Nadja Petrova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Hsieh Su-wei en Jaroslava Sjvedova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Kirilenko had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Petrova twaalf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2008
Cincinnati